La Coppa di Croazia 2018-2019 si è svolta dal 23 ottobre 2018 al 25 aprile 2019: al torneo hanno partecipato sedici squadre di club croate e la vittoria finale è andata per la ventesima volta all'.

Formula
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, disputate con gare di andata e ritorno, e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2018
Pallavolo nel 2019
 2018-2019